de poëtica van een dichter
 Ars poetica (Horatius), een verhandeling over de poëzie
 de poëzie zelf